Pays-d’Enhaut ist der Name folgender geographischer Objekte:

Pays-d’Enhaut (Tal), eine Talschaft im Kanton Waadt
Pays-d’Enhaut (Bezirk), eine ehemalige Verwaltungseinheit des Kantons Waadt
Riviera-Pays-d’Enhaut (Bezirk), eine aktuelle Verwaltungseinheit des Kantons Waadt